Watteau est le patronyme de plusieurs personnalités :

Une famille de peintres :
 Jean Antoine Watteau (1684-1721), dit Watteau, peintre français, frère de Noël-Joseph Watteau (1689-1756) et oncle de :
 Louis Joseph Watteau (1731-1798), peintre français, lui-même, père de :
 François Watteau (1758-1823), peintre français.

D'autres personnalités :
 Charles René Gaston Watteau (1889-1978), général français.
 Michel Watteau (1945-2003), footballeur français.
 Monique Watteau (1929-), écrivaine belge.